John Moloney est un nom pouvant désigner

 (1881-1948), joueur australien de football australien
 (1885-1942), homme politique australien
John Moloney (né en 1949), joueur irlandais de rugby à XV
 (né en 1953), homme politique irlandais
 (né en 1954), homme d'affaires irlandais
, comédien et humoriste anglais

Voir aussi
 (1927-2018), historien et auteur australien

Moloney, John